Niemcy:
 Krukow – część gminy (Ortsteil) Kuckssee w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Krukow – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Zobacz też:
 Kruckow